Мушкето́н  — многозначный термин.

 Мушкетон — разновидность огнестрельного оружия.
 Мушкетон — персонаж романа «Три мушкетёра», лакей Портоса.
 Мушкетон () — дебютный сольный альбом 2012 года Джека Уайта.
 Операция «Мушкетон» — рейд британских коммандос во время Второй мировой войны.